Ripetitore – dispositivo che amplifica un segnale
 Repeater – album dei Fugazi del 1990
 Repeater — termine inglese con cui talora si designa un fucile a ripetizione (per lo più nel senso di "ripetizione ordinaria", cioè manuale)